Vertige de l'amour est une chanson d'Alain Bashung de 1981.
 Vertige de l'amour est un film court-métrage de Laetitia Masson, de la série 3000 scénarios contre un virus.
 Vertiges de l'amour est un film long-métrage de Laurent Chouchan.